

Sigle ou acronyme 
FIB peut signifier :
 Fédération internationale de bandy, le bandy étant une sorte de hockey sur glace ;
 Festival international de Benicàssim, dans la Communauté valencienne, en Espagne ;
 Focused ion beam (en français, sonde ionique focalisée), un instrument scientifique apparenté au microscope électronique à balayage.
 Financière immobilière bordelaise
 Forwarding information base, en télécommunications, table utilisée en réseau dans la commutation et le routage.

Nom 
Fib peut désigner :
 Fib, une forme de poésie s'appuyant sur la suite de Fibonacci.